Ая — муніципалітет, провінція Гіпускоа, автономна спільнота Країна Басків, Іспанія
 Ая — село, Алтайський район, Алтайський край, Росія

Див. також 
 Верх-Ая